Anillo de poder o Anillos de poder puede hacer referencia a:

Entidades ficticias 
 Anillo de poder, objeto que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics.
 Anillo de poder, nombre de varios supervillanos ficticios de DC Comics.
 Anillos de Poder, anillos mágicos ficticios que aparecen en las obras que escribió J. R. R. Tolkien acerca de la Tierra Media.
 De los Anillos de Poder y la Tercera Edad, quinta y última parte de El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.

Medios de comunicación 
 El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, serie de televisión de 2022 inspirada en el universo de las obras de J. R. R. Tolkien.
 Rings of Power, videojuego de rol isométrico desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Electronic Arts para Sega Genesis en 1991.

Véase también 
 Anillo mágico, joyas míticas.